Run time, runtime nebo run-time označuje situaci, kdy počítačový program běží - často v protikladu k pojmu compile-time, který označuje moment, kdy program vzniká překladem zdrojového kódu. 

Používá se ve výrazech jako compile error vs. run-time error - chyba detekovatelná již při kompilaci vs. ta, která se vyskytne až při běhu programu.

Tento pojem může též znamenat:

 Běhové prostředí (run-time system)
 Běhová knihovna (runtime library)